Il doppio del torneo di tennis Olbia Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Massimo Bertolini e Uros Vico che hanno battuto in finale Alessio Di Mauro e Tomas Tenconi 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Massimo Bertolini /  Uros Vico (Campioni)
 Leonardo Azzaro /  Gergely Kisgyorgy (semifinali)

 Lukáš Dlouhý /  Jurij Ščukin (quarti di finale)
 Manuel Jorquera /  Gabriel Trujillo Soler (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Olbia Challenger 2005